Флаг Сербии () — один из государственных символов Сербии, представляющий собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх горизонтальных равновеликих полос: верхней — красной, средней — синей, и нижней — белой. На расстоянии трети длины флага от древкового края расположено изображение малого герба Сербии.

Для общественного употребления разрешён также вариант без герба, являющийся также официальным флагом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

История флага 

Первое упоминание о флаге сербских земель восходит к 1281 году: флаг в ризнице Стефана Владислава в летописях Дубровницкой республики упоминается как «флаг цветов красного и голубого» (). Неизвестно досконально, как располагались цвета, однако в сербских летописях утверждается, что это было полотнище с горизонтальными красной и синей полосами. В XIX веке появились первые красно-сине-белые флаги, которые стали основой для последующих государственных флагов Сербии. Президент Сербии в 2008—2012 годах Борис Тадич в интервью российским СМИ говорил, что по народному преданию, сербы взяли за основу флаг России, оказывавшей помощь сербскому национальному движению в борьбе против Турции, затем повернули флаг на 180 градусов и провозгласили своим национальным.

За время существования Югославии и смены режимов национальные цвета Сербии не менялись. 17 августа 2004 сербский парламент принял закон о новых государственных символах Сербии. 8 июня 2006 года флаг Сербии заменил флаг Сербии и Черногории перед зданием ООН.

Построение флага

Исторические флаги

Другие флаги

Штандарты

Интересные факты 
 Виктор Крам в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня" носит майку, сильно напоминающую флаг Сербского Царства в 1346—1371 гг., хотя является болгаром, а не сербом.

Примечания

Ссылки 
 Флаги Сербии и Югославии на странице королевского дома Карагеоргиевичей
 Флаг Сербского королевства

См. также 
 Список сербских флагов
 Флаг Республики Сербской
 Флаг Республики Сербская Краина 
 Панславянские цвета

Сербия
Флаг
Флаги-триколоры